John Worthington ist der Name folgender Personen:

* John Worthington (Theologe) (1618–1671), britischer Theologe
 John Tolley Hood Worthington (1788–1849), US-amerikanischer Politiker
 John Vigers Worthington (1872–1951), britischer Arzt, Manager und Politiker (Labour Party)

John Worthington bezeichnet:

 John Worthington (Schiff), 1943 torpedierter und später gesunkener Öltanker